Guaporé (rivier), een rivier in Brazilië
Guaporé (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
Guaporé (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
Alto Guaporé, een microregio van de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso.
São Miguel do Guaporé, een stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rondônia